Montmirail – comune francese nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est
 Montmirail – comune francese nel dipartimento della Sarthe nella regione dei Paesi della Loira
 Battaglia di Montmirail – battaglia del 1814, parte della Campagna dei sei giorni di Napoleone